Hartwood steht für: 
 Hartwood (North Lanarkshire), ein Dorf in North Lanarkshire, Schottland
 Hartwood (Ohio), ein Dorf in Ohio, Vereinigte Staaten
 Hartwood (Virginia), Dorf in Virginia, Vereinigte Staaten

Siehe auch
 Hartswood Films
 Heartwood